

Список самых популярных фильмов финского кинопроката отечественного производства 
Ниже представлен список двадцати самых посещаемых в кинотеатрах Финляндии фильмов финского производства.

Список самых популярных фильмов финского кинопроката по годам

Список самых кассовых фильмов в Финляндии по годам

Примечания

Ссылки 

Списки самых кассовых фильмов по странам
Списки:Финляндия
Кинематограф Финляндии